Ванда Станиславская-Лёте (, ) — польская актриса театра и кино.

Биография 
Ванда Станиславская-Лёте родилась 22 июня 1910 года в Вильне. Дебютировала в театре в 1928. Актриса театров в городах: Вильнюс, Торунь, Познань, Катовице, Ольштын, Бельско-Бяла, Краков, Гданьск, Лодзь, Варшава, Белосток. Умерла 6 ноября 1985 года в Варшаве. Её дочь — актриса Иоланта Лёте.

Избранная фильмография 
  — Необыкновенная карьера / Nikodem Dyzma — дама из общества
  — Вольный город / Wolne miasto — женщина оплёвывающая защитников польской почты
  — Пирс / Molo — крёстная парохода
  — Охота на мух / Polowanie na muchy — редактор Бася в Непоренте
  — Рейс / Rejs — девушка гуляющая в купальном костюме
  — Дятел / Dzięcioł — соседка Стефана
  — Беспокойный постоялец / Kłopotliwy gość — соседка Пиотровских
  — Беспредельные луга / Bezkresne łąki — мать Хенрика
  — Ночи и дни / Noce i dnie — гость на банкете Войнаровского
  — Что ты мне сделаешь, когда поймаешь / Co mi zrobisz jak mnie złapiesz — жена Казё
  — Без наркоза / Bez znieczulenia — член редакции
  — Женщина в шляпе / Kobieta w kapeluszu — Зелиньская

Награды 
 Кавалер Ордена Возрождения Польши (1967).

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl
Актрисы театра Польши
Киноактрисы Польши